Acoustic — третий студийный альбом британской транс-группы Above & Beyond, выпущенный 28 января 2014 г на лейбле Anjunabeats.

Список композиций

Ссылки 
  Acoustic album on iTunes
 Acoustic on Beatport
 Acoustic album on Anjunabeats store

Альбомы Above & Beyond
Альбомы Anjunabeats